Ivano – nome proprio di persona italiano maschile
Ivano – frazione del comune di Castel Ivano (in precedenza di Ivano Fracena) in provincia di Trento
Ivano-Frankivs'k – città ucraina nell'oblast' di Ivano-Frankivs'k